Впервые идея о создании футбольной сборной в Польше появилась 20 декабря 1919 года, во время учредительного собрания Польского Союза Футбола (PZPN), состоявшегося в Варшаве.

Свой первый официальный матч польская сборная провела вскоре после окончания II чемпионата Польши. В середине 1921 года, с предложением о проведении матча со сборной Польши обратился Венгерский футбольный союз, который предложил провести матч в Будапеште 24 декабря 1921 года. Польская сторона выразила своё согласие, но попросила о переносе матча или на ноябрь или на начало следующего года, что было аргументировано тем, что розыгрыш чемпионата в Польше кончается в ноябре, а перерыв плохо скажется на форме футболистов. Окончательно была установлена дата игры — 18 декабря 1921 года. Победу в ней одержали венгры, со счётом 1:0.

По состоянию на 15 октября 2014 года, сборная Польши провела 782 официальных матча. В играх сборной принимали участие 919 игроков.

Актуальность 
Статистика выступлений за сборную по положению на 15 октября 2014 года — после матча  — .

Клубы, за которые выступают действующие игроки (выделены жирным шрифтом) — по положению на 12 сентября 2014 года.

Список игроков

См. также 
 Сборная Польши по футболу

Ссылки 
 Oficjalna strona PZPN

Примечания